Holt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holt Township (Iowa)
 Holt Township (Fillmore County, Minnesota)
 Holt Township (Marshall County, Minnesota)
 Holt Township (Nebraska)